Myerson est un patronyme porté notamment par :

ordre alphabétique
  (1881-1948), neurologue américain ;
 Adam Myerson (1972- ), coureur cycliste américain ;
 Alan Myerson (1940- ), réalisateur américain ;
 Bess Myerson (1924-2014), mannequin, actrice de télévision et femme politique américaine ;
 Roger Myerson (1951- ), économiste américain ;
 Terry Myerson (1973- ), personnalité américaine en informatique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais
Patronyme juif